Dimitar Krasimirov Iliev (Bulgaars: Димитър Красимиров Илиев) (Plovdiv, 25 september 1988) is een Bulgaarse voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij werd in 2019 uitgeroepen tot Bulgaars voetballer van het jaar.

Externe link
 Profiel op soccerway.com

Iliev, Dimitar